Бриш () може бити:

 Брух (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат..
 Бриш, насеље и општина у југозападној Француској у региону Аквитанија.